Серахс:
 Серахс — город в Иране, провинция Хорасан-Резави
 Серахс — посёлок в Туркмении